Каракал () — самозарядный пистолет, производимый компанией Caracal International (ОАЭ). Разработан в 2002—2006 годах группой специалистов, во главе которой стоял австрийский конструктор Вильгельм Бубитс ().

Существует в трёх модификациях: F («full-size» — «полноразмерная») — основная; «C» («compact») — уменьшенная и укороченная версия пистолета; «SC» («sub-compact») — ещё более миниатюрная модификация.

Пользователи 
 
 
 : армия
 : неизвестный правоохранительный орган; был распространен в 2009 году.
 : полиция

Ссылки 
fotos, videos, information

Примечания 

Самозарядные пистолеты по алфавиту
Самозарядные пистолеты ОАЭ
Пистолеты со снижающимся стволом
Оружие под патрон 9 × 19 мм Парабеллум
Оружие под патрон 9 × 21 мм IMI
Оружие под патрон .357 SIG
2006 год в ОАЭ
Появились в 2006 году в ОАЭ
Появились в 2000-е годы в ОАЭ